Restless (englisch „ruhelos“, „rastlos“) bezeichnet:

Musik:
 Restless (Rockabilly-Band), eine 1978 gegründete und noch heute aktive Neo-Rockabilly Band aus Großbritannien.
 Restless (Heavy-Metal-Band), eine in den 1980ern aktive Metal-Band aus Deutschland
 Restless (Funeral-Doom-Band), eine 2016 gegründete italienische Funeral-Doom-Band
 Restless (Album), ein Album des Rappers Xzibit von 2000
 Restless Records, ein US-amerikanisches Independent-Label

Filme:
 Restless (1998), chinesisch-amerikanischer Film von Jule Gilfillan (chinesischer Titel: Xia Ri Qing Dong)
 Restless (2008), Originaltitel von Rastlos, israelischer Film von Amos Kollek
 Restless (2011), amerikanischer Film von Gus Van Sant
 Restless (2012), Originaltitel von Ruhelos (2012), britischer Fernsehfilm von Edward Hall

Literatur:
 Restless (Roman), ein Roman von William Boyd aus dem Jahr 2006

Siehe auch:
 Restless-Legs-Syndrom